Russ (Frankrijk), een gemeente in Frankrijk
 Russ (Noorwegen), de benaming voor feestvierende leerlingen die hun middelbareschooltijd vaarwel zeggen.
 Russ (wielerploeg)
 Russ (artiest), een Amerikaanse hiphopartiest
 Russ Bray, een Engels caller